Идил Йенер () е турска актриса.

Биография 
Идил Йенер е родена на 13 октомври 1983 година в град Анкара, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Идил Йенер в SinemaTürk 
 Идил Йенер в Diziler.com 
 Идил Йенер в Sinemalar.com 
 Идил Йенер в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Анкара